Minj ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Minj (1932–2018), indischer Geistlicher, Bischof von Simdega
 Michael Minj (1932–2004), indischer Geistlicher, Bischof von Gumla
 Patras Minj SJ (* 1944), Bischof von Ambikapur

Minj ist der Name folgender Orte:
 Minj (Papua-Neuguinea), Hauptstadt der Jiwaka Province